Плей-офф Кубка Европы 2013/14 пройдёт с 15 января по 27 марта 2014 года. Пары участников определились по итогам группового турнира Кубка, где на 16 клубов была составлена сводная таблица. Команды, занявшие более высокие места в общей таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде. Матчи плей-оффа проводятся по схеме «1-1» дома и на выезде.

Сетка плей-оффа

1/8 финала

Динамо (К) — Ружомберок

Мерсин Бююкезеир — Вологда-Чеваката

Стамбульский Университет — Алюивент

Тарб Жесп — Нант Риз

Баскет Ландес — Тарсус Беледи

ЖБК Вильнёв-д’Аск — Горизонт

Динамо (М) — ПЕАС-Печ

Ботас Спорт — Норрчёпинг Долфинс

1/4 финала

Динамо (К) — Мерсин Бююкезеир

Стамбульский Университет — Нант Риз

Баскет Ландес — ЖБК Вильнёв-д’Аск

Динамо (М) — Ботас Спорт

Полуфинал

Динамо (К) — Стамбульский Университет

Динамо (М) — ЖБК Вильнёв-д’Аск

ФИНАЛ 

Главный тренер —  Владимир Штам

Главный тренер —  Бо Овертон

Главный тренер —  Бо Овертон (1 фол)

Главный тренер —  Владимир Штам

Примечания

Ссылки 
 

Кубок Европы ФИБА женщины
2014 год в баскетболе